Le Centre évangélique francophone la Borne ou l'Église la Borne est une megachurch chrétienne évangélique de courant pentecôtiste, affiliée aux Assemblées de Dieu, située à Kinshasa, au Congo-Kinshasa. Son dirigeant est Joseph Bondo Kasongo, depuis 2013. En 2016, elle comptait 15 000 membres.

Histoire 

L’église commence avec un groupe de prière en 1981 à Kinshasa, au Congo-Kinshasa, 
sous la direction du pasteur  Jacques Vernaud, un Suisse, né le 9 novembre 1932 au Gabon.  La fondation officielle de l’église a lieu en 1985 avec l'acquisition d'un terrain et la construction du centre. Le , le pasteur Jacques Vernaud décède.  C'est le pasteur Joseph Bondo Kasongo qui prend sa succession en 2013. En 2016, le Centre évangélique francophone la Borne compte une assistance de 15 000 personnes.

Voir aussi 
 Liste des plus grandes églises évangéliques
 Liste des plus grands auditoriums d'églises évangéliques
 Culte (évangélisme)

Notes et références

Liens externes
Site officiel

Église pentecôtiste en république démocratique du Congo
Megachurch chrétienne évangélique en république démocratique du Congo
Christianisme évangélique en république démocratique du Congo